Depetris ist der Familienname folgender Personen:

 David Depetris (* 1988), slowakisch-argentinischer Fußballspieler
 Marie-Chantal Depetris-Demaille (* 1941), französische Florettfechterin
 Vlasta Depetrisová (1920–2003), tschechische Tischtennisspielerin
Siehe auch:
 Petris (De Petris)